Flinders Reef kan syfta på följande platser:

Australien 

 Flinders Reefs, rev, Korallhavsöarna, 
 Flinders Reef (Moreton Island), rev, Queensland,